Der Kanton Cambrai ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 9. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Cambrai.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton im Département Nord